

Села:
 Калантаїв  — Кіровоградська область, Світловодський район

 Калантаїв — затоплене Кременчуцьким водосховищем. Черкаська область, Чигиринський район